«The Big Payback» es el cuarto episodio de la tercera temporada de la serie de televisión de comedia dramática Atlanta. Se emitió el 7 de abril de 2022, en FX. El episodio de 35 minutos, fue escrito por por el productor supervisor Francesca Sloane, y dirigido por el productor ejecutivo Hiro Murai.

La serie está ambientada en Atlanta y sigue a Earnest «Earn» Marks, mientras intenta redimirse a los ojos de su exnovia Van, que es también la madre de su hija Lottie; así como de sus padres y de su primo Alfred, que rapea bajo el nombre artístico de «Paper Boi»; y de Darius, la excéntrica mano derecha de Alfred. Para la temporada, los personajes se encuentran en Europa en medio de una gira europea. El episodio se centra en el sueño que tiene Earn de un hombre llamado Marshall Johnson, interpretado por Justin Bartha, cuya vida cambia cuando una mujer le demanda por reparaciones por la esclavitud. Ninguno de los miembros del reparto principal aparece en el episodio, siendo Bartha el protagonista del mismo.

Según Nielsen Media Research, el episodio fue visto por 0.260 millones de personas durante su emisión original y obtuvo una cuota de audiencia de 0.1 entre los adultos de 18 a 49 años. El episodio recibió críticas muy positivas por parte de los críticos, que elogiaron las actuaciones de Bartha y Tobias Segal, así como la escritura, la dirección y el comentario social, aunque algunos se mostraron divididos sobre la ejecución del tema, así como la naturaleza aparentemente independiente del episodio.

Argumento 
En una cafetería, un hombre llamado Marshall Johnson (Justin Bartha) espera en la fila mientras escucha Radiolab a través de sus AirPods. La camarera le dice a un hombre negro que servirá a Marshall primero. Después de recibir su pedido, vuelve a su auto, donde saca un paquete de magdalenas que ha robado de la tienda. Mientras se aleja, otro auto lo persigue. A continuación, visita a su esposa separada, Natalie, para llevar a su hija, Katie, al colegio.

Mientras la deja en la escuela, Marshall escucha una historia en la radio, sobre un hombre negro que demandó a un inversor de Tesla por haber esclavizado sus antepasados. En su oficina, Marshall y sus colegas son informados de que la empresa se está preparando para despidos y la empresa también está siendo investigada por demandas similares a las del inversor de Tesla. Los colegas blancos de Marshall están asustados por las implicaciones y están investigando sus árboles genealógicos para ver si sus antepasados fueron propietarios de esclavos, mientras que sus compañeros negros se ven celebrando los acontecimientos. Cuando Marshall sale de su oficina, encuentra a un compañero blanco llorando en el aparcamiento.

Después de recoger a Katie, ella le pregunta si son racistas y si alguna vez fueron propietarios de esclavos, lo que Marshall niega, comentando que como sus antepasados fueron esclavos Austro-Húngaros durante la Imperio Bizantino y que él no exigiría ningún pago por ello. Esa noche, Marshall recibe la visita de una mujer negra llamada Sheniqua Johnson (Melissa Youngblood), que le demanda porque su familia era propietaria de sus antepasados. A continuación, entra en su casa ella sola, transmitiendo en directo y exigiendo 3 millones de dólares, lo que lleva a Marshall a echarla delante de Katie. Al día siguiente, en la oficina, Marshall ve que la mayoría de los empleados negros están ausentes e incluso ve a un hombre blanco que lleva una camiseta en la que se lee «Yo fui dueño de esclavos» como parte de la pérdida de una demanda. Se siente aún más humillado cuando Sheniqua se presenta en el aparcamiento exigiendo dinero.

Marshall consulta con un compañero de trabajo negro, que le aconseja que simplemente admita el error de su familia, se reúna con ella a solas y le pague todo lo que pueda, y ella dejará honestamente el asunto. Haciendo caso omiso de este consejo, consulta a sus compañeros de trabajo blancos, que le dicen que, en cambio, impugne la demanda. Natalie se pone en contacto con Marshall, que no quiere verse afectado por sus contactos y quiere finalizar el divorcio. Cuando Marshall regresa a su casa, Sheniqua y sus amigos lo persiguen y se registra en un hotel.

Se lamenta de su situación mientras baja al vestíbulo del hotel. Allí conoce a un hombre blanco llamado Earnest «E» (Tobias Segal), que se encuentra en la misma situación. E explica cómo aprendió una lección de su abuelo, viendo la esclavitud no como algo pasado, sino como un «cruel fantasma inevitable». Afirma que estarán bien y luego sale y se suicida disparándose en la cabeza.

La escena cambia a un hombre hispano que llega a su trabajo en un restaurante. Se revela que uno de los empleados es Marshall, a quien se le embarga parte de su salario como «impuestos de restitución» a Sheniqua. Los empleados comienzan entonces a trabajar, mostrando que la mayoría de ellos son personas de color. A continuación, Marshall coge un plato y se lo lleva a una familia negra; la cámara se aleja para revelar que los camareros son en su mayoría blancos y los comensales son casi exclusivamente gente de color.

Producción

Desarrollo 

En marzo de 2022, FX anunció que el cuarto episodio de la temporada se titularía «The Big Payback» y que sería escrito por la productora supervisora Francesca Sloane, y dirigido por el productor ejecutivo Hiro Murai. Este fue el primer crédito de Sloane como escritora, y el decimoctavo crédito de Murai como director.

Casting 

Justin Bartha aparece como el protagonista del episodio, Marshall Johnson. Bartha fue contactado por Alexa Fogel, la directora de casting de la serie, para hacer una audición para un papel secreto en la serie. Aunque no consiguió el guion completo, aceptó el papel, considerándose un fan de la serie. Comentó: «Tenía una idea de lo que iba a pasar, pero, sinceramente, probablemente lloré de alegría y gratitud por haber tenido la oportunidad de formar parte de esto». 

Tobias Segal interpreta a E, habiendo aparecido previamente como el hombre blanco en «Three Slaps». Bartha teorizó que «es casi como, '¿Es este tipo un fantasma?' la forma en que se convirtió en un fantasma en esa escena del lago Lanier. Creo que el primer episodio es la tesis de la temporada: Esta idea de que el blanco es donde estás y es cuando estás. Es una especie de camino de aceptación. Para Marshall, es donde está ahora mismo con ser un hombre blanco. Y E está más adelante en ese camino, está al final del mismo. Entonces se convierte en ese fantasma que lo persigue. Pero creo que gran parte de esa línea del primer episodio - 'Ser blanco te ciega'- está en este episodio. Se trata de ser capaz de abrir los ojos y empezar a recorrer ese camino hacia la aceptación».

Escritura 
El episodio exploraba conceptos como racismo institucional, reparaciones por la esclavitud, y teoría crítica de la raza. La revista Vulture comparó el episodio con el artículo de Ta-Nehisi Coates y la serie Watchmen, que exploran ideas similares, «el concepto de reparaciones por la esclavitud y la violencia racial se ha convertido en algo cada vez más común, inspirando trabajos políticos, artísticos e intelectuales en todo el espectro de creencias. Con otra entrega independiente de la serie, Atlanta se lanza al ruedo de las reparaciones y se propone luchar contra las enormes y amorfas implicaciones del tema con la sátira». 

The Daily Beast añadió además que «el episodio de esta semana de Atlanta triunfa como una pieza de ficción especulativa deliciosamente divertida (dependiendo de quién la vea) y como una crítica mordaz de los vanos intentos de rectificar la destrucción de la esclavitud por parte de instituciones e individuos, lo que hace que sea uno de los mejores episodios de la televisión post-BLM, hasta ahora. Es de suponer que habrá más». 

Bartha explicó la visión que tiene Marshall de sí mismo: «No creo que se vea a sí mismo como una víctima, pero creo que parte de la tesis de esta temporada es que todos estamos perseguidos por este fantasma: blancos, negros, de todos los colores. Y creo que en el caso de Marshall, la base principal es que es un hombre común, un hombre en el medio. Nunca ha tenido que enfrentarse a este fantasma y probablemente nunca ha pensado mucho en ello. [...] Lo mantiene a raya, luego pasa por la negación, la ira, la negociación y la depresión, y finalmente, en cierto modo, la aceptación de la realidad. Y, como la mayoría de nosotros, no creo que pueda seguir adelante hasta que la cosa aterrice literalmente en la puerta de su casa. O en nuestro trabajo con un megáfono, hasta que empiece a afectarnos de verdad».

Recepción

Audiencia 
El episodio fue visto por 0.260 millones de personas durante su emisión original, y obtuvo una cuota de audiencia de 0.1 en la franja demográfica de 18 a 49 años en la escala de audiencia de Nielson. Esto significa que el 0.1 por ciento de los hogares con televisión vieron el episodio. Esto supuso un ligero descenso con respecto al episodio anterior, que fue visto por 0.284 millones de espectadores con un 0,1 en la franja demográfica de 18 a 49 años.

Respuesta de la crítica 
«The Big Payback» recibió en general críticas positivas por parte de los críticos. En el sitio web agregador de reseñas Rotten Tomatoes informó de un índice de aprobación del 90% para el episodio, basándose en 10 reseñas, con una calificación media de 8.3/10.

Michael Martin de The A.V. Club le dio al episodio una «A-» y escribió: «Para una serie etiquetada como comedia (a falta de un género más adecuado), 'Big Payback' no es un programa divertido de más de 30 minutos, pero es una gran televisión. Atlanta aborda las grandes e incómodas cuestiones que nadie más se atreve a plantear, es decir, si podemos resolver el racismo sistémico y reconciliar la historia de este país con la esclavitud, cuando algunos ni siquiera reconocen ninguna de las dos cosas, y vale la pena dedicar tiempo a este episodio. Por desgracia, las personas que más necesitan considerar sus temas no lo verán; pueden permitirse el lujo de apartarse». 

[Alan Sepinwall de Rolling Stone escribió: "«Sin embargo, este episodio no funciona tan bien como 'Three Slaps', y sugiere que hay un límite en la capacidad de esta gran serie para hacer y ser cualquier cosa de un episodio a otro. Normalmente, incluso cuando Atlanta se sale del formato, sigue pareciendo de alguna manera Atlanta. Este, sin embargo, parecía más una entrega sobrante de otra serie de FX, la torpe antología de sátira social The Premise de B. J. Novak». Darren Franich de Entertainment Weekly dio al episodio una «A» y escribió: «Este es un episodio genial y vital. Yo clasificaría 'Big Payback' justo por detrás de la febrilmente divertida pesadilla de adopción de blancos del estreno de la temporada. ¿Importa que los dos mejores episodios de la tercera temporada no cuenten con el reparto principal de la serie? He visto algunas teorías de que la serie se está convirtiendo en una antología. Espero que no sea cierto, porque las antologías apestan. Pero creo que la reaparición de Segal sugiere una nebulosa pero potente continuidad entre estos episodios, y quizá una historia temática más amplia que sólo se aclarará con el tiempo». 

Jordan Taliha McDonald de Vulture le dio al episodio una calificación de 3 sobre 5 estrellas y escribió: «Sin quererlo, el episodio expone los límites de la reparación sin revolución. Atlanta sublima la precariedad de los negros para fijarse en la fragilidad de los blancos y, por tanto, excluye una exploración más compleja de los problemas que el dinero no puede resolver. Quizás esto explique por qué su compromiso satírico con los personajes negros es tan secundario y sensacionalista». Thrillist escribió: «'The Big Payback' y 'Three Slaps' encuentran a Atlanta empujando los límites de una serie que ya se sentía sin límites. Casi a mitad de esta penúltima temporada, los espectadores no saben qué esperar al otro lado de esa apertura fría. Eso es un testimonio de los riesgos que Glover y el equipo están dispuestos a asumir para que estas historias sean escuchadas. Las series negras ya han abordado el tema de las reparaciones, pero nunca hasta este punto. Es difícil pensar en una serie de televisión que se atreva a ir tan lejos, y cuando se combina con el hecho de que estas conversaciones están empezando a aparecer en las noticias, es difícil decir si alguna serie puede igualar la brillantez profética de Atlanta».

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 

Episodios de televisión de Estados Unidos de 2022